Le Championnat du monde 750 cm 1979 est le  Championnat du monde 750 cm organisé par la FIM. Il est aussi la  du championnat Formule 750. Il comporte 20 courses sur 10 circuits différents.

Le Français Patrick Pons y est sacré Champion du monde et devient le premier champion du monde français en sport mécanique.

Attribution des points 
Les points du championnat sont attribués aux dix premiers de chaque course :

Courses

Classement final

Pour chaque course, seuls les classements des pilotes ayant marqué des points figurent dans ce tableau.

Références

Championnat du monde de vitesse moto
Vitesse moto
Sport motocycliste en 1979